Chen – cognome cinese
 Chen – genere di uccelli della famiglia degli Anatidi (attualmente incluso nel genere Anser)
 Chen – (辰) ramo terrestre dell'astrologia cinese
 Chen Stormstout – personaggio dell'universo di Warcraft
 Chen – dinastia imperiale cinese
 Chen – antico stato cinese del Periodo delle primavere e degli autunni

Persone

 Chen (1992) – cantante sudcoreano, membro degli EXO